Le patronyme d'Aure est porté par des familles françaises distinctes.

 Famille d'Aure, vicomtes de la vallée d'Aure, dont le nom et la seigneurie ont été repris au  par une branche des comtes de Comminges. L'héritage des vicomtes d'Aure est passé en 1235 à la famille de Labarthe de Nesle.  Une branche de cette deuxième famille d'Aure est devenue après une alliance la maison de Gramont
 Famille d'Aure de Lias, anciennement Daure, famille de Toulouse anoblie par une charge de secrétaire du roi et en 1634 par le capitoulat de Toulouse
 Famille d'Aure (de Viella), famille du Nébouzan, maintenue noble en 1699 et en 1715

Notes et références 

Liste de familles nobles françaises homonymes